Vereniging Open Nederland - een Nederlandse vereniging die vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur ondersteunt
 Stichting Open Nederland - een Nederlandse stichting die bijdraagt aan het heropenen van het sociaal leven in Nederland tijdens de coronapandemie